Гілдебрандт — німецьке прізвище:

 Гілдебрандт (міфологія) — персонаж німецької міфології.
 Гілдебрандт (папа римський) — Григорій Сьомий (1020—1085).
 Йоган Лукас фон Гілдебрандт(1668—1745) — австрійський архітектор доби бароко.
 Захаріус Гілдебрандт (1688—1757) — німецький майстер музичних інструментів-органів.
 Адольф фон Гілдебрандт (1847—1921) — скульптор з Німеччини.
 Девід Гілдебрандт — філософ.
 Хільда Гілдебрандт (1897—1976) — німецька акторка.
 Едуард Гілдебрандт (1818—1868) — німецький художник.
 Джоел Генрі Гілдебрандт (1881—1983) — хімік з США.
 Хільдебрандт Олександра Володимирівна — директор музею Берлінського муру «Чекпойнт Чарлі»
Прізвища
Німецькі прізвища